A Pair of Silk Stockings ist der Titel von:

 A Pair of Silk Stockings (Baring-Gould), Kurzgeschichte von Sabine Baring-Gould (erschienen 1889)
 A Pair of Silk Stockings (Harcourt), Theaterstück von Cyril Harcourt (Uraufführung 1914)
 A Pair of Silk Stockings (1918), US-amerikanische Stummfilm-Adaption des Theaterstücks
 sowie der englische Originaltitel von Seidenstrümpfe (Chopin), Kurzgeschichte von Kate Chopin (erschienen 1897)